Крепостнов Валерий Васильевич () — политик и предприниматель из Кировской области Российской Федерации. Совладелец агропромышленного холдинга «Дороничи», крупнейшего производителя сельскохозяйственной продукции в Кировской области. Заместитель председателя правительства Кировской области с 2007 по 2009 года. Член партии «Единая Россия».

Биография 
Родился 23 мая 1965 года в г. Магнитогорске Челябинской области.

1983—1983 гг. — Ордена Ленина Строительно-монтажный трест, плотник 2-го разряда;

В том же году переехал в Киров. Был приглашён на работу

1986—1986 гг. — служба в СА. Войсковая часть 10866, техник ВЦ;

1986—1990 гг. — учеба на дневном отделении Свердловского юридического института им. Р. А. Руденко, Свердловск; Получил диплом юриста.

1988—1990 гг. — Свердловский юридический институт им. Р. А. Руденко, кубовщик общежития;

1990—1991 гг. — юрисконсультант отдела внешнеэкономических связей КМПО имени ХХ партсъезда — ныне предприятия «Авитек».

1991—1992 гг. — АО «Вимек», заместитель директора, Киров;

с 1992 по 2002 гг. — работа на руководящих должностях производственно-коммерческих структурах; с 1993 гг. — в основном в предприятиях агропромышленного комплекса Кировской области.

С 1999 года — коммерческий директор сельскохозяйственной компании «Агросоюз».

2002—2006 гг. — ЗАО Агрофирма «Дороничи», генеральный директор, г. Киров, пос. Дороничи; под руководством Крепостнова отстающее предприятие быстро выходит в лидеры областного агропромышленного бизнеса. Погашены долги перед государством и сотрудниками, модернизировано оборудование и увеличено поголовье свиней.

2006—2007 гг. — генеральный директор ОАО «Кировский мясокомбинат»;

2006—2007 гг. — депутат Законодательного собрания Кировской области;

с 2007 по 2009 г. — первый заместитель Председателя Правительства Кировской области.

С 2009 по н.в. — директор по стратегическому развитию ОАО «Кировский мясокомбинат»

С 2017 — депутат Кировской городской Думы шестого созыва.

Политическая деятельность

В Аграрной партии России 
До 2005 года состоял в Аграрной партии России и возглавлял её Кировское отделение. В апреле 2005 года в ходе довыборов в Кировскую гордуму выдвинут от Аграрной партии России и был зарегистрирован кандидатом.

Одна из агитационных акций В. Крепостнова в ходе этой предвыборной кампании состоялась 8 марта 2005 года: инспекторы ГИБДД от имени кандидата дарили всем женщинам-водителям тюльпаны. Однако выборы по округу № 4, где баллотировался В. Крепостнов, не состоялись из-за низкой явки — на участки пришло 13,87 % зарегистрированных избирателей
,

В партии «Единая Россия» 
В декабре 2005 года В. Крепостнов покинул АПР и перешел в «Единую Россию». в 2006 г. по списку «Единой России» избран в Законодательное Собрание Кировской области IV созыва.

В июле 2010 года назначен куратором местного отделения «Единой России» в Малмыжском районе Кировской области.

Предвыборная кампания по выборам в ОЗС Кировской области в 2010—2011 г. 
В ходе подготовки предвыборной кампании в Законодательное Собрание области в 2010 году, сам факт членства В. Крепостнова в «Единой России» был использован кировской оппозицией для критики этой партии..

Участие в руководстве предвыборной кампанией ЕР в Кировской области 
В ходе предвыборной кампании в Областное законодательное собрание Кировской области в октябре 2010 года Валерий Крепостнов, как сообщалось, практически стал «теневым» руководителем предвыборного штаба ЕР в Кирове, а на одном из совещаний в областной администрации он якобы требовал от глав районов «вбрасывать» голоса.. По сообщениям областной прессы и блогеров, г-н Крепостнов курировал и работу уволенной впоследствии группы PR-технологов, которой приписывали создание инструкции по использованию грязных выборных инструментов,.

Отставка секретаря Кировской ЕР Васильева 

В декабре 2010 года имя Валерия Крепостнова много упоминалось в связи с отставкой секретаря Кировского отделения «Единой России» Владимира Васильева. Тот был отправлен в отставку в связи с тем, что якобы сформировал списки кандидатов c нарушением партийных норм, «под влиянием одной из региональных финансово-промышленных групп». ИА «Регнум» утверждало, что под «финансово-промышленной группой» имелся в виду т. н.блок «Олег Березин — Константин Гозман — Валерий Крепостнов»,а московская деловая газета «Взгляд» одной из причин отставки Васильева назвала то, что «в Интернете заметили попытку богатейшего предпринимателя региона Валерия Крепостнова поставить под контроль местный парламент»..
Вместе с тем газета «КоммерсантЪ-НН», цитировала также источник в руководстве ЕР, который считал, что причиной отставки Васильева было, напротив, строгое следование партийным нормам и отказ включать в партийные списки кандидатов, не прошедших праймериз.

При этом в обновлённые в связи с отставкой Васильева списки кандидатов на выборы в Заксобрание от ЕР вновь вошли как большинство причисляемых к сторонникам Валерия Крепостнова кандидатов, так и сам господин Крепостнов.

Депутат Законодательного собрания Кировской области 
В марте 2006 года по Кировскому избирательному округу № 24 избран в Областное законодательное собрание Кировской области. В апреле 2007 В. Крепостнов года досрочно сложил с себя депутатские полномочия в связи с замещением должности первого заместителя председателя правительства Кировской области.

В декабре 2010 года вошел в списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Кировской области от Кировского отделения «Единой России».

В марте 2011 года при помощи принудительного подвоза избирателей с других округов избран депутатом Законодательного собрания Кировской области по Оричевскому избирательному округу № 10 (Арбажский, Верхошижемский и Оричевский районы).

Заместитель председателя правительства Кировской области 
В правительстве Кировской области при губернаторе Николае Шаклеине Валерий Крепостнов ведал вопросами экономического развития области, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, управления государственной собственностью, исполнения законодательства о приватизации, организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд области, лицензирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, транспорта, дорожного строительства. Утверждение В. Крепостнова на эту должность голосованием в Законодательном Собрании Кировской области газета «КоммерсантЪ-НН» назвала «формальностью».

Возглавлял несколько комиссий областного правительства, а именно,:

 межведомственную комиссию при правительстве области по противодействию коррупции и криминализации экономики Кировской области,
 межведомственную комиссию по эффективному лесопользованию в Кировской области,
 комиссию по вопросам анализа и повышения эффективности работы по размещению государственными заказчиками заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области межведомственную комиссию по контролю за поступлением арендной платы за землю в доход федерального и областного бюджетов,
 областную межведомственную комиссию по координации в сфере осуществления государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
 межведомственную комиссию по координации деятельности по отдельным вопросам земельных отношений на территории Кировской области,
 комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве области;

Полномочия заместителя председателя правительства области сложил с себя одновременно со всем составом правительства, которое было сформировано Н.Шаклеиным.

В 2009 году Валерия Крепостнова называли в качестве наиболее вероятного «преемника» Николая Шаклеина. Однако в 2009 году губернатором был назначен Никита Белых. В состав нового правительства области Валерий Крепостнов включен не был.

Блок или «группировка ШБК» 
Журнал «Эксперт» называл В. Крепостнова «ближайшим соратником» и «альтер эго» губернатора Николая Шаклеина. В публикациях оппозиционных СМИ Кировской области В. Крепостнов часто упоминается как один из участников блока или «группировки ШБК» («Шаклеин-Березин-Крепостнов»), неформального центра влияния, использовавшего в период губернаторства Н. Шаклеина административный ресурс в целях создания благоприятных условий для бизнеса компаний, принадлежавших В. Крепостнову и еще одному кировскому бизнесмену, Олегу Березину..

В ходе рассмотрения иска Н. Шаклеина против газеты «Вятский наблюдатель», Первомайский районный суд г. Кирова постановил в 2008 году, что заявления о существовании «группировки ШБК» не соответствуют действительности..

Общественная критика 
Во время работы Валерия Крепостнова на должности первого заместителя председателя правительства Кировской области, СМИ Кировской области критиковали его за потворствование интересам крупного бизнеса и лоббирование интересов группы «Дороничи» и её партнеров.

В частности, предметом внимания прессы становились следующие события:

 Получение предприятиями группы «Дороничи» гарантий областного бюджета на сумму около 1 млрд рублей. Эти компании стали первыми в Кировской области частными предприятиями, получившими гарантии областного бюджета Кировской области без права регрессного взыскания.,
 Вывод в 2007—2008 гг. из сельскохозяйственного оборота земельных участков, принадлежащих предприятиям группы «Дороничи» и перевод этих земель в категорию участков под застройку. При этом, когда с подобными запросами обращались другие лица и предприятия, эти запросы, по сообщениям областных СМИ, отклонялись «еще на стадии приема документов»..
 Протесты и судебные иски долевых собственников земель, которыми пользовалось ОАО «Красногорский» (часть холдинга «Дороничи»). По словам одной из истиц. ОАО «Красногорский» принуждало бывших работников совхоза — долевых совладельцев земель «Красногорского» — продавать компании свои доли земли по не устраивающей тех цене и препятствовало выделению этих долей в натуре.,
 Разработка в правительстве области проекта организации терминалов по погрузке лесных грузов на экспорт. Это, по мнению критиков проекта, могло «окончательно похоронить малое предпринимательство в лесной отрасли» области

Конфликты с «Вятским наблюдателем» 
В апреле 2008 года Кировское УВД предписало закрыть веб-сайт кировской газеты «Вятский наблюдатель» в связи с тем, что с информационного ресурса ВН шло, как говорилось в требовании, «распространение оскорблений в отношении первого заместителя председателя правительства Кировской области Крепостнова Валерия Васильевича, публичные призывы к экстремизму, возбуждение ненависти в отношении областного правительства».

Во время рассмотрения исков В. Крепостнова, О. Березина и Н.Шаклеина против газеты «Вятский Наблюдатель», В. Крепостнов также подал отдельный иск против главного редактора «Наблюдателя» Сергея Бачинина, обвинив того в клевете.

Предпринимательская деятельность 

Валерий Крепостнов — один из совладельцев группы агропромышленных предприятий « Дороничи». В группу входят ЗАО «Дороничи», ЗАО «Красногорский», ОАО «Кировский мясокомбинат», «Кировская молочная компания»..

Связанные компании

Межрегионмедснаб 
В 2004 году В. Крепостнов основал ООО «Межрегионмедснаб», занимающееся поставками медицинского оборудования. В 2008 году в фирме «Лабдиа», конкурировавшей с «Межрегионмедснабом» в конкурсе на поставку гематологических анализаторов, прошел обыск по поддельному постановлению, из-за которого «Лабдиа» могла лишиться возможности подать заявку на участие в конкурсе. Факт подделки постановления на обыск выяснился случайно. Затем, когда «Лабдиа» все же выиграла конкурс, её поставщик отказался поставлять оборудование, утверждая, что оно уже зарезервировано за «Межрегионмедснабом».. А кировская газета «Прецедент» писала о том, что эта компания использовала «административный ресурс» своего учредителя, Валерия Крепостнова, для прикрытия невыполнения обязательств по поставкам в районные больницы и поликлиники лекарств.

Домис-Л 
С именем В. Крепостнова связывают также ООО «Домис-Л», участвовавшее в конфликте вокруг приватизации Лузского лесопромышленного комплекса. В 2006 году ЛПК был куплен с торгов финскими инвесторами, которые вскоре после покупки столкнулись с административными трудностями. В областных СМИ цитировались точки зрения жителей г. Лузы о том, что трудности были вызваны намеренно, для того, чтобы вынудить финских собственников уступить «Домису» контроль над предприятием..

Образование 
Свердловский юридический институт, судебно-прокурорский факультет (1990 г.).

Награды 
МВД России «200 лет МВД России»;
Министерства обороны РФ «200 лет Министерству обороны».
В 2000 году Валерий Крепостнов указом Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II награждён медалью Преподобного Сергия Радонежского II степени за большой вклад в возрождение Вятской епархии.

Семейное положение 
Женат, трое детей.

См. также 
 Описание обязанностей В. Крепостнова на сайте Правительства Кировской области
 Подборка статей с упоминанием В. Крепостнова из Кировских и федеральных СМИ, 2005—2010.

Примечания 

Депутаты Законодательного собрания Кировской области IV созыва
Депутаты Законодательного собрания Кировской области V созыва
Предприниматели России
Юристы по алфавиту
Юристы России